Дослідження і матеріали з військової історії – щорічник, який почав виходити  у Варшаві з 1954 року   (тепер у  Білостоку).

Видання започатковане з ініціативи Станіслава Окенцького. Часопис має профіль наукового періодичного видання, присвяченого військовій історії від давніших часів до початку 2 Світової війни. В 1954-1956 роках видавався Військово-історичною комісією Міністерства оборони, в роках 1958-1973 видання продовжувалось Військовим історичним інститутом. Наступні томи у 1976-1994 роках видавала Комісія військової історії Комітету історичних наук Польської академії наук. В 1995-1997 роках видання знову виходило у видавництві Військового історичного інституту.З 1998 року щорічник видається Центром історичних досліджень військової історії Музаю війська в Білостоку. Там же знаходиться і редакція.

Зміст окремих томів

T. 1 1954 
 Aktualne zadania nauki wojskowo-historycznej w Polsce
 Adam Korta i Michał Hopman — Działalność dowódcza i wychowawcza Karola Świerczewskiego w latach wojny domowej w Hiszpanii
 Rudolf Švec — Braterstwo broni i idei Armii Czechosłowackiej i Wojska Polskiego
 Stanisław Okęcki — Powstanie warszawskie w świetle analizy położenia operacyjnego na froncie radziecko-niemieckim
 Waldemar Tuszyński — Walki partyzanckie w Lasach Lipskich, Janowskich i Puszczy Solskiej (czerwiec 1944 r.)
 Ignacy Pawłowski — Rewolucyjna działalność SDPRR i SDKPiL wśród wojska na ziemiach b. Królestwa Polskiego w przededniu rewolucji 1905 — 1907 roku
 Emanuel Halicz — Sprawa chłopska w powstaniu 1863 roku
 Zygmunt Młynarski — Polacy w rumuńskiej Wiośnie Ludów
 Marian Muszkat — Poglądy Wojciecha Jastrzębowskiego, żołnierza powstania listopadowego na sprawę „wiecznego pokoju“
 Franciszka Kruk — Rewolucyjne tradycje armii rosyjskiej w świetle buntu Pułku Siemionowskiego w 1820 roku
 Wacław Zienkiewicz — „Militaria" 1794 roku, ich koleje, wyniszczenie, stan zachowania w naszych archiwach, cz. I
 Leon Tyszyński — Działalność Tadeusza Kościuszki jako inżyniera wojskowego w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych
 Jan Wimmer — Wojsko Polskie w przededniu wojny północnej (1699 — 1702)
 I. Miller — Wojna wyzwoleńcza Ukrainy w latach 1648—1654 a lud polski
 Janusz Sikorski — Organizacja obrony polskiego wybrzeża w latach 1632—1648
 Wacław Odyniec — Lądowo-morska obrona wybrzeża polskiego w rejonie Pucka w latach 1626—1629
 Marian Muszkat — Walka polskich myślicieli okresu Odrodzenia przeciwko wojnie zaborczej
 Jerzy Senkowski — Materiały archiwalne do historii organizacji polskiej siły zbrojnej w drugiej połowie XV wieku przechowywane w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie
 Jan Durdik — Źródła dyscypliny wojsk husyckich
 Stefan M. Kuczyński — Bitwa pod Grunwaldem

T. 2 1956 
 Leszek Podhorodecki "Bitwa pod Warką (7 IV 1656)".
 Bohdan Baranowski "Organizacja regularnego wojska polskiego w latach 1655-1660".
 A. Przyboś "Działalność wojskowa Stefana Czarnieckiego w latach 1656-1660".
 Z. Kuchowicz "Udział dragonii w walce z najazdem szwedzkim w latach 1655-1660".
 Zbigniew Wójcik "Źródła archiwalne dla historii polskiej sztuki wojennej w okresie najazdu Szwedzkiego 1655-1660".
 Tadeusz Nowak „Uwagi o technice budowania mostów polowych w Polsce w XV-XVII w.”

T. 4 1958 
 Jan Wimmer „Materiały do zagadnienia liczebności i organizacji armii koronnej w latach 1655-1660”.
 Leszek Podhorodecki "Kampania polsko-szwedzka 1659 r. w Prusach i Kurlandii".
 Tadeusz Nowak "Przegląd polskiego piśmiennictwa z dziedziny artylerii do połowy XVII wieku".
 Tadeusz Nowak "Praca Andrzeja dell'Aqua "O zgromadzeniu i szkole puszkarzów".

T. 5 1960 
 Zofia Libiszowska „Wojsko Polskie w XVII w. w świetle relacji cudzoziemskich,
 Tadeusz Nowak „Zagadnienie ujednolicenia sprzętu artylerii i zasady obliczania kalibrów dział w Polsce w połowie XVII w.”,
 Jan Wimmer „Materiały do zagadnienia liczebności i organizacji armii koronnej w latach 1648-1655”,
 Kazimierz Zając „Wojsko Rzeczypospolitej w latach 1668-1673”.
 Zdzisław Spieralski "Geneza i początki hetmaństwa w Polsce".
 J. Ochmański "Organizacja obrony w Wielkim Księstwie Litewskim przed napadami Tatarów Krymskich w XV-XVI wieku".
 S. Okęcki "Niccolo Machiavelli o sztuce wojennej".

T. 6 1960 
Część 1
 Zdzisław Spierałski — Wymiar służby w pospolitym ruszeniu
 Aleksander Codello — Konfederacja wojskowa na Litwie w l. 1659—1663
 Wiesław Majewski — Podhajce — letnia i jesienna kampania 1667 r.
 Kamilla Mrozowska — Zarys dziejów Szkoły Rycerskiej 1765—1795
 Zdzisław Sułek — Bitwa pod Dubienką 18.VII.1792 r.
 Jan Wimmer — Materiały do zagadnienia organizacji i liczebności armii koronnej w l. 1660—1667
 Seweryn Skrzyński — Inwentarz cekhauzu warszawskiego z 1784 r.
 Seweryn Skrzyński — Inwentarz archiwum artylerii koronnej z 1765 r.
 Janusz Wojtasik — Ordynacja hetmańska dotycząca taktyki wojsk polskich z początku XVIII w.
 Wadim B. Wiłinbachow — Wynalezienie prochu i początki jego zastosowania do celów wojennych
 Jan Pachoński — Wspomnienie o Ignacym Hoffelmeierze rusznikarzu i szabelniku krakowskim (1825—1889)
 Jan Pachoński — Sprawozdanie z działalności sekcji historii wojskowości przy oddziale Polskiego Towarzystwa Historycznego w Krakowie w 1959 r.
Część 2
 Jerzy Teodorczyk „Wyprawa szwedzka z Meklemburgii do Prus Królewskich wiosną 1627 r.”
 P. Stok "Bitwa pod Kliszowem w roku 1702"
 A. Tomczak "Memoriał Bernarda Pratewicza do króla z 1550 r."
 M. Grodzicka "Zabytkowe działa spiżowe w zbiorach polskich"

T. 7 1961 
Część 1
 Ryszard Majewski — Polski wysiłek obronny przed wojną chocimską 1621 r.
 Wiesław Majewski — Bitwa pod Mątwami
 Marian J. Lech — Autorament cudzoziemski wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego w epoce saskiej
 Jan Pachoński — Misja paryska gen. Karola Kniaziewicza
 Władysław Bortnowski — Związek Piotra Wysockiego (1828—1830)
 Władysław Zajewski — Zagadnienie „tajemnicy wojskowej” oraz stosunek wodzów naczelnych do prasy w czasie powstania listopadowego 1830—1831 r.
 Alina Barszczewska, Józef Smiałowski — Z dziejów partyzantki Józefa Zaliwskiego w roku 1833 w Królestwie Polskim
 Tadeusz Nowak — Ze źródeł do dziejów polskiej artylerii koronnej w połowie XVII w.
 Janusz Wojtasik — Uwagi księcia Krzysztofa Zbaraskiego, posła wielkiego do Turcji z 1622 r. — O państwie ottomańskim i jego siłach zbrojnych
 Janusz Kapuścik, Krystyna Szczepańska, Bożena Zielińska — Materiały bibliograficzne za lata 1956—1958

Щорічні журнали